Dendropsophus anataliasiasi  — вид земноводных из семейства квакши. Эндемик Южной Америки: Бразилия (Cerrado). Встречаются во влажных саваннах, влажных субтропических и тропических лесах на высотах около 800 м. Вид D. anataliasiasi был впервые описан в 1972 году бразильским зоологом Вернером Бокерманном (Werner Bokermann, 1929—1995) под первоначальным названием .

См. также 
 Dendropsophus berthalutzae

Примечания

Литература 
 Faivovich, J., C. F. B. Haddad, P. C. de A. Garcia, D. R. Frost, J. A. Campbell, and W. C. Wheeler. 2005. Systematic review of the frog family Hylidae, with special reference to Hylinae: a phylogenetic analysis and taxonomic revision. Bulletin of the American Museum of Natural History 294: 1–240.
 Frost, D. R., T. Grant, J. Faivovich, R. H. Bain, A. Haas, C. F. B. Haddad, R. O. de Sá, A. Channing, M. Wilkinson, S. C. Donnellan, C. J. Raxworthy, J. A. Campbell, B. L. Blotto, P. E. Moler, R. C. Drewes, R. A. Nussbaum, J. D. Lynch, and D. M. Green. 2006. The amphibian tree of life. Bulletin of the American Museum of Natural History 297: 1-370.
Квакши
Животные, описанные в 1972 году
Земноводные Южной Америки
Эндемики Бразилии